Museo Antropológico o Museo de Antropología puede referirse a:
Cualquier museo dedicado a la antropología

Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo, Guayaquil
Museo Antropológico Padre Sebastián Englert, Isla de Pascua
Museo Antropológico y Etnográfico de Buenos Aires
Museo Histórico y Antropológico Maurice van de Maele, Valdivia
Museo Arqueológico y Antropológico de San Miguel de Azapa
Museo de Antropología de Xalapa
Museo de Antropología de Tenerife (MHAT)
Museo Antropológico Reina Torres de Araúz (MARTA), Panamá
Museo Universitario de Antropología (MUA), El Salvador
Museo de Arqueología y Antropología (UNMSM), Lima
Varios museos denominados Museo Nacional de Antropología 

Museos antropológicos